

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 Womenfootball
 RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2007 год в женском футболе
Футбол в России в 2007 году